Haploskupina G může znamenat:

 Haploskupina G (Y-DNA) – jedna z haploskupin chromozómu Y lidské DNA
 Haploskupina G (mtDNA) – jedna z haploskupin lidské mitochondriální DNA